OOP steht als Abkürzung für:

 Objektorientierte Programmierung, ein auf dem Konzept der Objektorientierung basierendes Programmierparadigma
 OOP-Konferenz, eine Konferenz zu objektorientierter Programmierung
 Out of print, wenn der Hersteller die Produktion des Artikels einstellt und dieser somit nach Verkauf der Lagerbestände nicht mehr als Neuware am Markt erhältlich ist

Siehe auch:
 Alley oop
 OOPArt = Out-OF-Place Artifact, ein Artefakt am falschen Ort oder aus unerwarteter Zeit

OOP